Le Hong Kong Open 2007 est l'édition 2007 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 7 au .

Le tableau est constitué de 32 joueuses, 24 têtes de série et 8 qualifiées.

Nicol David remporte son troisième Hong Kong Open consécutif, en battant Natalie Grinham en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open masculin 2007

Liens externes 
 

Féminin 2007
Sport en Chine en 2007
2007 à Hong Kong
Sport en octobre 2007
Squash en 2007